Een verkeersweg:
 N750 (België)
 N750 (Frankrijk)
 N750 (Nederland), zie Provinciale weg 750

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing